Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Slowakei, Schach) 1998/99 enthält alle Spieler, die für die slowakische Extraliga im Schach 1998/99 gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaften konnten maximal 20 Spieler melden, allerdings schöpften nur der ŠK Baník Prievidza und der ŠK Trenčín das Kontingent aus. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz, insgesamt setzten die zwölf Mannschaften 156 der 204 gemeldeten Spieler ein, von denen 38 keinen Wettkampf verpassten. ŠK Hydina Košice kam mit zehn eingesetzten Spielern aus, während beim ŠK Trenčín 17 Spieler mindestens eine Partie spielten.

Erfolgreichster Spieler der Saison war Karol Rückschloss (ŠK Slovan Bratislava) mit 9 Punkten aus 11 Partien, sein Mannschaftskollege Jozef Franzen erreichte 8,5 Punkten aus 11 Partien. Je 8 Punkte aus 11 Partien gelangen Karol Bíro (ŠK Radegast Dunaj Bratislava) und Peter Balogh (ŠK Bestex Nové Zámky). Mit Daniel Ďurica (ŠK Tatran Plynoma Prešov) und Ján Helbich (sr.) (ŠK Baník Prievidza) erreichten zwei Spieler 100 %. Von diesen wurde Ďurica dreimal eingesetzt, Helbich einmal.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1998); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1998), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1998; AUT = Österreich, CZE = Tschechische Republik, HUN = Ungarn, ROM = Rumänien, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

ŠK Slovan Bratislava I. Mannschaft

ŠK Bestex Nové Zámky

ŠK Hydina Košice

ŠK Tatran Plynoma Prešov

ZŤS Spartak Dubnica

ŠK Radegast Dunaj Bratislava

ŠK Baník Prievidza

ŠK Slovan Bratislava Junioren

ŠK Trenčín

ŠK Slovan Levice

ŠK Medea Martin

1.PŠK Aqua Rimavská Sobota

Anmerkungen 
 Kampflose Siege mit Namensnennung sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Siege ohne Namensnennung sowie kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Im Wettkampf zwischen ŠK Baník Prievidza und dem ŠK Trenčín ist die Besetzung des dritten Brettes, das remis endete, nicht bekannt. Bei Prievidza kann Ladislav Dobrovolský oder Igor Gažík gespielt haben, bei Trenčín kommen alle Spieler mit den Ranglistennummern 4 bis 8 in Frage.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Slowakei, Schach)
Schach 1998
Schach 1999